Ingin Jaya (Aceh Besar), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Ingin Jaya (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Ingin Jaya (Rantau), een plaats in Indonesië